Motocyklowe Grand Prix Japonii 2010 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 1 – 3 października 2009. W 2010 roku Grand Prix Japonii odbyło się na torze Twin Ring Motegi w Motegi. Pierwotnie miały odbyć się 23 – 25 kwietnia, ale zakłócenia spowodowane przez erupcję Eyjafjallajökull termin ten został przełożony.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP Japonii 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
2010 w Japonii